Helge Brendryen (ur. 17 lutego 1974) – norweski skoczek narciarski.

Zdobył złoty medal w drużynie norweskiej na mistrzostwach świata w Falun w 1993, natomiast indywidualnie był piąty na dużej skoczni, co było jego najwyższym miejscem w karierze. Jego najwyższa lokata w zawodach Pucharu Świata to 8. miejsce w konkursie lotów na skoczni Kulm w Tauplitz w 1993.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1992/1993: 35
 sezon 1993/1994: -
 sezon 1994/1995: 50

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1992/1993: 8
 sezon 1994/1995: 24

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1993 Falun (SWE) – 5. miejsce (duża skocznia), 30. miejsce (normalna skocznia)
 Drużynowo
 1993 Falun (SWE) – złoty medal

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1974
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1993